Dette er en liste over personer, der har været guvernør i delstaten New York.

Se også 
 New York (delstat)
 Demokratiske parti
 Republikanske parti
 Whig-partiet

Guvernører
Lister over personer